Індекс прав власності (The International Property Right Index, IPRI) – це єдиний у світі індекс, повністю присвячений вимірюванню прав інтелектуальної та фізичної власності, котрий відображає результати досліджень Property Rights Alliance в сферах правового та політичного середовища, права фізичної власності та права інтелектуальної власності. 

Індекс вимірює досягнення країни з позиції ефективності захисту приватної власності за трьома основними критиріями: 

 правове і політичне середовище (незалежність судової системи, верховенство закону, рівень корупції);
 права на фізичну власність (доступність позик, реєстрація та захист власності);
 права на інтелектуальну власність (рівень «піратства», захист патентного права, захист прав інтелектуальної власності).

Індекс прав власності за 2019 р. 
За результатами 2019 року Україна посіла 109 місце зі 129 у міжнародному індексі прав власності, який кожного року проводять наші партнери з Property Rights Alliance.  

Найнижчий бал (2.9 з 10) ми отримали за правове та політичне середовище, найвищий бал (5.7 з 10) отримали за фізичну власність. 

Загальний бал України за 2019 рік — 4.4 з 10.

Найбільше балів отримали: Фінляндія, Швейцарія, Нова Зеландія, Сінгапур та Австралія. 

Завершують рейтинг: Бангладеш, Ангола, Венесуела, Гаїті та Ємен.

Індекс прав власності, статистика

Див. також 

 Права власності

Джерело 
 Індекс прав власності — Офіційний сайт

Права людини
Правозахисні організації
Міжнародні рейтинги
Індекси
права власності
Економіка
Інституціональна економіка
Інституціоналізм